B 205 bezeichnet:

 die Bundesstraße 205 in Deutschland
 die ehemalige Kurzbezeichnung der Hittisauer Straße in Österreich, welche nun unter der Kurzbezeichnung L 205 geführt wird

Abkürzung